Чёрный ящик:

 Чёрный ящик — термин, используемый для обозначения системы, механизм работы которой неизвестен или принимается неизвестным.
 Бортовой самописец (неправильно именуемый в СМИ как чёрный ящик) — в авиации бортовой самописец, регистрирующий параметры полёта летательного аппарата и речевые переговоры экипажа.
 Чёрный ящик — обозначение предмета в котором может лежать что угодно. Впервые использовался в игре Что? Где? Когда?.
 Чёрный ящик — французский фильм, психологический триллер 2021 года, режиссёр Ян Гозлан.
 «Чёрный ящик» — американский телесериал 2014 года.

См. также 
 Blackbox (значения)